Auguste Albert Leuba (1846-1884), homme politique suisse.
James Henry Leuba (1867-1946), psychologue américain
Jean-François Leuba (1934-2004), homme politique suisse
 Jérôme Leuba (1970-), artiste suisse
 John Leuba (1884-1954), médecin et psychanalyste suisse.
 Namsa Leuba (1982-), photographe helvéto-guinéenne.
 Philippe Leuba (1965-), homme politique suisse et arbitre de football international

Toponymie 
Leuba en Saxe (Allemagne) qui fait partie de la commune d'Ostritz
Patronyme suisse